Пик Незави́симости (; ранее — пик Революции) высотой 6 940 м находится в центре Горно-Бадахшанской автономной области в восточной части Язгулемского хребта на территории Таджикистана.

Была открыта в 1928 году советско-германской экспедицией.

У основания пика находится ледник Грумм-Гржимайло.

Классический маршрут: восхождение по центральной части неявно выраженного скального желоба в двухкилометровой Северо-Западной стене единого скального массива пика представляется наиболее безопасным маршрутом восхождения, так как защищен от камнепада отвесными скалами.

До июля 2006 назывался пиком Революции ().

Примечания

Ссылки 
 
 

Горные вершины Таджикистана
Горные вершины Памира